Кратер Баба (), не путать с кратером Бава (), — крупный ударный кратер, расположенный в южной полярной области обратной стороны Луны. Название дано в честь индийского физика, сыгравшего значительную роль в развитии индийской атомной науки и техники Хоми Джехангира Баба (1909—1966) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Кратер находится в центре бассейна Южный полюс — Эйткен. С северо-западной стороны к нему примыкает кратер Бозе, на востоке находится кратер Стоней, на юге — кратер Беллинсгаузен. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 70 км, глубина — 2,7 км.

Вал кратера почти правильной циркулярной формы, за исключением впадины в северо-западной части, образованной кратером Бозе, практически не разрушен. Высота вала над окружающей местностью составляет 1240 м, объем кратера приблизительно 3500 км³. Внутренний склон вала имеет террасовидную структуру, особенно заметную в юго-восточной части. Дно чаши кратера сравнительно ровное, имеется группа центральных пиков общим диаметром 14 км, расположенных полукругом. Состав центральных пиков — анортозитовый габбро-норит, анортозитовый норит, габбро-норит и габбро.К северу от группы центральных пиков находится маленький кратер. В юго-восточной части чаши кратера видны следы более темных пород.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны